Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки () — научное издательство, республиканское унитарное предприятие, подведомственное Министерству информации Республики Беларусь.

История 
В январе 1967 года была учреждена главная редакция Белорусская Советская Энциклопедия Академии наук Белорусской ССР на правах научно-исследовательского института. С 1975 года издательство вошло в систему Госкомиздата Белорусской ССР.

За участие в издании «Беларускай Савецкай Энцыклапедыі» в 1976 году ведущим членам авторского коллектива издания получили Государственную премию Белорусской ССР.

В 1980 году издательству «Беларуская Савецкая Энцыклапедыя» было присвоено имя Петруся Бровки — инициатора создания и первого главного редактора издательства.

В 2010 году творческому коллективу республиканского унитарного предприятия «Издательство „Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки“» за создание книг «Земля силы. Беловежская пуща» и «Радзивиллы. Альбом портретов XVIII—XIX веков» был вручен Диплом лауреата премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение».

Главные редакторы 
 Пётр Устинович Бровка (1967—1980)
 Иван Петрович Шамякин (1980—1992)
 Михаил Александрович Ткачёв (октябрь 1992)
 Борис Иванович Саченко (1993—1995)
 Геннадий Петрович Пашков (1996—2008)
 Владимир Петрович Саламаха (2008—2010)
 Лариса Владимировна Языкович (с 2010)

Основные издания 
 Белорусская Советская Энциклопедия в 12 томах (1969—1975)
 «Беларуская ССР : Кароткая энцыклапедыя : у 5 тамах» (1978—1981 — на бел. языке, 1979—1982 — на рус. языке)
 «Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы» : в 6 томах (1977—1984)
 «Свод памятников истории и культуры Белоруссии» : в 7 томах (1984—1988)
 «Энциклопедия природы Белоруссии» : в 5 томах (1983—1986)
 «Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі» : в 5 томах (1984—1987)
 «Красная книга Белорусской ССР» (1-е изд. 1981)
 «Янка Купала : Энцыклапедычны даведнік» (1986)
 «Францыск Скарына і яго час : Энцыклапедычны даведеднік» (1988)
 «Этнаграфія Беларусі» (1989)
 «Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 : Тэксты. Даведнік. Каментарыі» (1989)
 «Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне. 1941—1945» (1990)
 «Беларускія пісьменнікі : Біябібліяграфічны слоўнік» : в 6 томах (1992—1995)
 «Энцыклапедыя гісторыі Беларусі» : в 6 томах (1993—2003)
 «Беларуская энцыклапедыя» : в 18 томах (1996—2004)
 «Историко-документальные хроники „Памяць“» : в 146 томах (1985—2005)
 «Тэатральная Беларусь» : в 2 томах (2002—2003)
 «Вялікае княства Літоўскае» : в 3 томах (2005—2010)
 «Республика Беларусь» : в 6 томах (2005—2008)
 «Спортивная энциклопедия Беларуси» (2005)
 «Туристская энциклопедия Беларуси» (2007)
 «Археалогія Беларусі» : в 2 томах (2009)
 «Гарады і вёскі Беларусі» : в 15 томах (2004-)
 «Культура Беларусі» : в 6 томах (2010—2016)

Примечания

Ссылки 
 Издательство «Белорусская энциклопедия им. П. Бровки» получила премию от Президента «За духовное возрождение»  // Столичное ТВ.

Энциклопедии на белорусском языке
Издательства Белоруссии
Лауреаты премии Республики Беларусь «За духовное возрождение»
Объекты, названные в честь Петруся Бровки